Hrvaćani est un toponyme qui peut désigner :
 Hrvaćani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
 Hrvaćani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie.